Список народных артистов Латвийской ССР

Ниже приведён список народных артистов Латвийской ССР по годам присвоения звания.

1940-е

1944 
 Берзиньш, Рудольф Янович (1881—1949), оперный певец (драматический тенор)

1945 
 Александрова, Александра Силантьевна (1905—1982), актриса театра
 Калниньш, Альфредс (1879—1951), композитор, дирижёр
 Мелнгайлис, Эмиль (1874—1954), композитор, фольклорист
 Румниеце, Берта Фрицевна (1865—1953), актриса театра

1947 
 Берзиня, Лилита (1903—1983), актриса театра и кино (впоследствии народная артистка СССР — 1956)
 Осис, Янис Аугустович (1895—1973), актёр театра, режиссёр (впоследствии народный артист СССР — 1956)
 Пакуль, Эльфрида Яновна (1912—1991), оперная певица (колоратурное сопрано)
 Смильгис, Эдуард Янович (1886—1966), актёр театра, режиссёр (впоследствии народный артист СССР — 1948)
 Шпилберга, Людмила Екабовна (1886—1947), актриса театра

1949 
 Амтман-Бриедит, Альфред Фрицевич (1885—1966), актёр театра, режиссёр (впоследствии народный артист СССР — 1953)
 Мельникова, Лидия Никитична (1879—1955), актриса театра
 Райзман, Юлий Яковлевич (1903—1994), кинорежиссёр (впоследствии народный артист СССР — 1964)

1950-е

1950 
 Клинтс, Анта (1893—1970), актриса театра и кино
 Шмитхене, Мирдза Карловна (1887—1978), актриса театра
 Эртнере, Фелицита (1891—1975). театральный режиссёр
 Юровский, Юрий Ильич (1894—1959), актёр театра, режиссёр (впоследствии народный артист СССР — 1956)

1954 
 Балюна, Вера Михайловна (1904—1978), театральный режиссёр
 Вилюманис, Александр Карлович (1910—1980), оперный певец (баритон)
 Дашков, Александр Михайлович (1914—2004), оперный певец (бас)
 Крампе, Вера Ивановна (1907—1977), оперная певица (сопрано)
 Леяскалне, Ольга Андреевна (1904—1980), актриса театра и кино
 Лудыня, Анна Эрнестовна (1906—1998), оперная певица (меццо-сопрано)
 Приеде, Анна Августовна (1920—2007), артистка балета
 Фринберг, Артур Фрицевич (1916—1984), оперный певец (драматический тенор) (впоследствии народный артист СССР — 1962)
 Эзериня, Эмма Яновна (1898—1967), актриса театра

1955 
 Барабанов, Николай Сергеевич (1890—1970), актёр театра
 Бунчук, Екатерина Осиповна (1895—1968), актриса театра
 Вигнерс, Леонидс (1906—2001), дирижёр и композитор

1956 
 Берзинскис, Эвальд (1891—1968), виолончелист
 Гейне-Вагнер, Жермена Леопольдовна (1923—2017), оперная певица (лирико-драматическое сопрано) (впоследствии народная артистка СССР — 1969)
 Жвигуле, Лилия Петровна (1902—1993), актриса театра и кино
 Иванов, Янис Андреевич (1906—1983), композитор (впоследствии народный артист СССР — 1965)
 Тангиева-Бирзниеце, Елена Александровна (1907—1965), артистка балета, балетмейстер
 Шмитс, Луйс (1907—1985), актёр театра и кино

1958 
 Глухов, Владимир Яковлевич (1915—1996), актёр
 Мурниекс, Николай Янович (1904—1977), актёр театра и кино, режиссёр

1959 
 Ванаг, Рудольф Янович (1892—1977), дирижёр
 Видениекс, Альфред (1908—2002), актёр театра
 Вилциня, Велта Эйновна (1928—1995), артистка балета (впоследствии народная артистка СССР — 1965)
 Гравелис, Петерис (1919—1995), оперный певец (баритон)
 Зиле, Эдгар Янович (1908—1986), актёр театра
 Катлап, Жанис Микелевич (1907—1968), актёр театра и кино

1960-е

1960 
 Калниньш, Теодор (1890—1962), хоровой дирижёр
 Медыньш, Екабс (1885—1971), композитор

1962 
 Тонс, Эдгар Оттович (1917—1967), дирижёр

1964 
 Лиепа, Карлис (1905—1990), режиссёр оперы
 Лине, Велта Мартыновна (1923—2012), актриса театра и кино (впоследствии народная артистка СССР — 1973)
 Себрис, Карлис Карлович (1914—2009), актёр театра и кино (впоследствии народный артист СССР — 1974)
 Фреймане, Лидия Эдуардовна (1920—1992), актриса театра и кино (впоследствии народная артистка СССР — 1970)

1965 
 Артмане, Вия Фрицевна (1929—2008), актриса театра и кино (впоследствии народная артистка СССР — 1969)
 Жилинский, Арвид Янович (1905—1993), композитор (впоследствии народный артист СССР — 1983)
 Зариньш, Маргер Оттович (1910—1993), композитор (впоследствии народный артист СССР — 1970)
 Клетниеце, Милда (1915—2008), актриса театра
 Лейманис, Леонид Янович (1910—1974), кинорежиссёр
 Митревице, Ирмгарде Альфредовна (1909—1994), актриса театра, режиссер
 Озолиньш, Янис Адольфович (1908—1981), композитор, дирижёр
 Павулс, Эдуард Карлович (1929—2006), актёр театра и кино
 Ритенбергс, Харальд (р. 1932), артист балета
 Сингаевская, Вера Филипповна (1923—2014), актриса театра и кино
 Скулте, Адольф Петрович (1909—2000), композитор (впоследствии народный артист СССР — 1979)
 Фишер, Микелис Микелевич (1915—1984), оперный певец (баритон, драматический тенор)
 Яунушанс, Алфредс (1919—2008), актёр театра, режиссёр (впоследствии народный артист СССР — 1973)

1966 
 Кубилис, Янис (р. 1923), актёр театра

1967 
 Луцис, Петерис (1907—1991), актёр театра, режиссёр
 Радзиня, Эльза Яновна (1917—2005), актриса театра и кино (впоследствии народная артистка СССР — 1976)

1968 
 Лиепа, Марис Эдуардович (1936—1989), артист балета (впоследствии народный артист СССР — 1976)

1969 
 Баруне, Эльза (1909—1974), актриса театра
 Ванадзинь, Николай Карлович (1892—1978), органист
 Зариньш, Янис (1893—1979), актёр театра, режиссёр
 Михайлов, Алексей Алексеевич (1927—1987), актёр театра и кино
 Тимофеев, Георгий Петрович (1916—1991), актёр театра и кино
 Фринберг, Регина Станиславовна (р. 1928), оперная певица (сопрано)
 Цилинский, Гунар Альфредович (1931—1992), актёр, кинорежиссёр (впоследствии народный артист СССР — 1979)

1970-е

1970 
 Баумане, Луция Албертовна (1905—1988), актриса театра и кино
 Маркунас, Антанас Игнатьевич (1915—1977), артист цирка, клоун

1971 
 Грисле, Зигрида Альбертовна (1911—1975), актриса театра
 Купле, Дина (1930—2010), актриса театра
 Лемберг, Александр Янович (1921—1985), балетмейстер (впоследствии народный артист СССР — 1982)

1972 
 Зариньш, Карлис Карлович (1930—2015), оперный певец (драматический тенор) (впоследствии народный артист СССР — 1976)

1973 
 Гайлис, Даумантс (1927—1991), хоровой дирижер
 Жагата, Улдис Вилюмович (1928—2015), артист балета, хореограф (впоследствии народный артист СССР — 1988)
 Лейманис, Александр Оттович (1913—1990), режиссёр
 Лиедскалныня, Антра (1930—2000), актриса театра и кино

1974 
 Бертовский, Эрнест Язепович (1924—1996), виолончелист

1975 
 Антипов, Гурий Владимирович (1935—1999), оперный и концертный певец (бас)
 Горбанёв, Геннадий Николаевич (р. 1950), артист балета
 Кокарс, Имантс (1921—2011), хоровой дирижёр (впоследствии народный артист СССР — 1986)

1976 
 Андерсоне-Силаре, Лайма (р. 1929), оперная певица (меццо-сопрано)
 Ваздикс, Херманис (1906—1994), актёр театра
 Глазуп, Рихард Петрович (1920—1993), дирижёр, композитор (впоследствии народный артист СССР — 1981)
 Дрейере (Эррс), Зита Евгеньевна (р. 1952), артистка балета (впоследствии народная артистка СССР — 1989)
 Кац, Аркадий Фридрихович (р. 1931), театральный режиссёр
 Клишанс, Арвид Эдуардович (р. 1934), валторнист
 Паулс, Раймонд Волдемарович (р. 1936), композитор (впоследствии народный артист СССР — 1985)

1977 
 Деркевица, Аусма (1929—2011), дирижер
 Думинь, Ян Янович (1922—2011), хоровой дирижёр
 Кокарс, Гидо (1921—2017), хоровой дирижёр
 Лининьш, Арнольд (1930—1998), актёр театра, режиссёр
 Меднис, Харалдс (1906—2000), хоровой дирижер
 Орделовскис, Гунар Вольдемарович (1927—1990), композитор и тромбонист
 Плаценс, Гунар (р. 1927), актёр театра
 Рачевскис, Эдгарс (1936—2022), дирижер
 Цепитис, Имантс (1935—1993), хоровой дирижёр

1978 
 Денисов, Степан Карпович (р. 1941), артист цирка
 Зариньш, Валдис (1942—2018), скрипач, профессор, концертмейстер
 Кепитис, Янис (1908—1989), композитор и пианист
 Лиепиньш, Харий Янович (1927—1998), актёр театра и кино (впоследствии народный артист СССР — 1988)
 Лиепиньш, Эдгар (1929—1995), актёр театра и кино

1979 
 Граубиня, Илзе (1941—2001), пианистка
 Каминскис, Валтерс Валтерович (1929—1997), композитор
 Романова, Хелена Андреевна (1928—1987), актриса театра

1980-е

1980 
 Зельтмате, Зинаида (1920—1991), артистка балета
 Леймане, Нина Яновна (1921—1999), актриса театра и кино
 Рая, Сольвейга Павловна (р. 1944), оперная певица (сопрано)

1981 
 Валтерс, Эвалдс (1894—1994), актёр театра и кино
 Кайякс, Янис (1931—2021), дирижёр, композитор
 Праудина, Райна Борисовна (1935—2019), актриса театра
 Синайский, Василий Серафимович (р. 1947), дирижёр

1982 
 Баумане, Айя Артуровна (1932—2011), артистка балета, хореограф
 Боголюбов, Владимир Владимирович (1923—1995), актёр театра
 Незнамова, Нина Фатеевна (р. 1943), актриса театра
 Панкрате, Янина Дмитриевна (1924—1997), артистка балета, балетмейстер
 Строде, Ирена Карловна (1921—2013), артистка балета, балетмейстер
 Туисова, Лариса Васильевна (р. 1948), артистка балета

1983 
 Димитерс, Артур (1915—1986), актёр театра и кино
 Иванычев, Евгений Иванович (р. 1937), актёр театра и кино
 Лебедев, Марк Борисович (р. 1937), актёр театра
 Тихов, Борис Цоневич (1920—2002), актёр театра
 Яковлев, Гирт Александрович (р. 1940), актёр театра и кино

1985 
 Калныньш, Имантс (р. 1941), композитор

1986 
 Брока, Терезе (1925—2018), дирижёр
 Дамбис, Паулс Екабович (р. 1936), композитор
 Кайриша, Астрида (1941—2021), актриса театра и кино
 Калсонс, Ромуалдс (р. 1936), композитор, дирижёр
 Магоне, Имантс (1936—2008), балетмейстер
 Шапиро, Адольф Яковлевич (р. 1939), театральный режиссёр

1987 
 Думпис, Улдис Теодорович (р. 1943), актёр театра и кино
 Стренга, Юрис (р. 1937), актёр театра и кино, режиссёр

1988 
 Буровс, Арнолдс Альбертович (1915—2006), режиссёр, сценограф и аниматор
Виллеруш, Марис Лаймонович (1936—2014), виолончелист
 Дреге, Олга (р. 1938), актриса театра и кино
 Кродерс, Ольгерт (1921—2012), актёр театра, режиссёр
 Лифшиц, Товий Борисович (1928—2015), дирижёр
 Спрогис, Янис (1944—2022), оперный певец (лирический тенор)
 Ферда, Эрика (1914—1997), актриса театра, хореограф

1989 
 Бейрис, Лита (р. 1952), артистка балета, хореограф
 Каткевич, Гунар Владиславович (1946—2007), артист, режиссер, художественный руководитель и директор Рижского цирка
 Петерсонс, Петерис (1923—1998), театральный режиссёр, драматург
 Скрастиньш, Имантс (1941—2019), актёр театра и кино
 Стунгуре, Зигрида (1928—2010), актриса театра и кино

1990-е

1990 
 Бренч, Алоиз Алоизович (1929—1998), кинорежиссёр и сценарист
 Зиедоне-Кантане, Аусма (1941—2022), актриса театра
 Квелде, Паулс (1927—2017), дирижер
 Плакидис, Петерис Густа́вович (1947—2017), композитор, дирижёр, пианист
 Яканс, Вайронис (1927—2008), актёр театра и кино

Примечания

См. также 

 
Народные артисты Латвийской ССР